Чум, ЧУМ — многозначный термин.

В качестве слова:
 Чум — конический шалаш из жердей, покрываемый берёстой, войлоком или оленьими шкурами; форма жилища, распространённая по всей Сибири, от Уральского хребта до берегов Тихого океана, у финно-угорских, тюркских и монгольских народов.
 Чум — железнодорожная станция Сосногорского отделения Северной железной дороги в Республике Коми у берега реки Уса.
 Чум Мей (, ; «Чум» — фамилия) — камбоджийский писатель и общественный деятель.

В качестве сокращения:
 Частично упорядоченное множество — математическое понятие.

См. также